Дилогари́фм — специальная функция в математике, которая обозначается  и является частным случаем  полилогарифма  при . Дилогарифм определяется как

Приведённое определение дилогарифма верно для комплексных значений переменной . Для действительных значений  у этой функции есть разрез вдоль действительной оси от  до . Обычно значение функции на разрезе определяется так, что мнимая часть дилогарифма отрицательна:

Функцию  часто называют дилогарифмом Эйлера, в честь Леонарда Эйлера, который рассмотрел эту функцию в 1768 году. Иногда дилогарифм называют функцией Спенса (Spence's function) или интегралом Спенса в честь шотландского математика Уильяма Спенса (William Spence, 1777—1815), который в начале XIX века исследовал функции, соответствующие  и . Название "дилогарифм" было введено Хиллом (C.J. Hill) в 1828 году.

Функциональные соотношения  

Для дилогарифма существует ряд полезных функциональных соотношений,

 

 

Для действительных ,

Известны также соотношения, содержащие две независимые переменные — например, тождество Хилла:

Частные значения 

Используя соотношение между функциями от  и , получаем

Существует также ряд результатов для аргументов, связанных с золотым сечением ,
 
 
 
 
а также для дилогарифма мнимого аргумента, 

где  — постоянная Каталана.

Соотношения для частных значений

Функции, связанные с дилогарифмом 

 Функция Клаузена 
 Возникает при рассмотрении дилогарифма, аргумент которого находится на единичной окружности в комплексной плоскости,
 
 Таким образом,
 

 Функция Лобачевского
 Эта функция используется при вычислении объёмов в гиперболической геометрии, и она связана с функцией Клаузена (а следовательно и с дилогарифмом),
 

 Иногда используется другое определение функции Лобачевского,
  

 Интегральный арктангенс 
 Возникает при рассмотрении дилогарифма мнимого аргумента,
 
 Таким образом,
 

 Функция Лежандра 
 Эта функция выражается через дилогарифмы как
 
 В частности, .

Примечания

Ссылки 

 
  
Don Zagier, The dilogarithm function (PDF) 
 
 
Специальные функции
Логарифмы